Kimberley Zimmermann (ur. 9 listopada 1995) – belgijska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Zimmermann rozpoczęła treningi tenisowe w wieku sześciu lat. W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w lipcu 2010 roku, dochodząc do 2. rundy do turnieju rangi ITF w Brukseli. Pierwszy sukces odniosła cztery lata później, wygrywając turniej ITF w Tarsus w grze podwójnej. Na pierwszy sukces w grze pojedynczej, musiała poczekać do 2016 roku, kiedy okazała się najlepsza w turnieju ITF w Wanfercee-Baulet. W sumie na swoim koncie ma wygrane dwa turnieje w singlu i osiemnaście w deblu rangi ITF.

W zawodach cyklu WTA Tour Belgijka wygrała dwa turnieje w grze podwójnej z czterech rozegranych finałów.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 4 (2–2)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Belgijskie tenisistki
Urodzeni w 1995